

195001–195100

195101–195200

195201–195300

195301–195400

195401–195500

195501–195600

195601–195700

195701–195800

195801–195900

195901–196000

Lista planetelor minore (195001-196000)